Dirden ist der Familienname folgender Personen:
 Brandon J. Dirden (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Jason Dirden (* 1980), US-amerikanischer Schauspieler